Komu bije dzwon – powieść Ernesta Hemingwaya
 Komu bije dzwon – amerykański film z 1943 roku w reżyserii Sama Wooda, ekranizacja powieści 
 Komu bije dzwon – singel grupy Kult